

Лапаївка — село в гміні Заріччя Переворського повіту Підкарпатського воєводства.

Лапаївка — село в Пустомитівському районі Львівської області.
 Лапаївка — колишнє село в повіті Кам'янка-Струмилова, нині в складі села Прибужани.